«Спинорог Пикассо» — кинофильм.

Сюжет 
Двойной агент Спинорог Пикассо убит в Париже двуличным злодеем Мигелем Ортисом. После этого Ортис начинает охоту на других сотрудников Агентства, причастных к смерти его брата. Агентство реагирует только с опозданием, посылая целую команду атлетически сложённых мужчин и прекрасных женщин остановить Ортиса. Фильм содержит обычную дозу стрельбы, романтики, гонок на самых разных транспортных средствах, включая одноместную лодку на воздушной подушке, и начинённых взрывчаткой игрушек.

Интересные факты 
 Среди исполнителей ролей в фильме сразу семь бывших моделей «Плейбоя».

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы США 1988 года
Фильмы, выпущенные сразу  на видеоносителях
Фильмы о шпионах
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Энди Сидариса